Kateryna () kan syfta på:

 Kateryna Bondarenko (1986–), en högerhänt professionell tennisspelare från Ukraina
 Kateryna Hryhorenko (1986–), en ukrainsk längdåkare
 Kateryna Jusjtjenko-Tjumatjenko (1961–), hustru till Ukrainas före detta president Viktor Jusjtjenko
 Katerina Serdjuk (1983–) (Kateryna Serdjuk),  en ukrainsk idrottare
 Kateryna Serebrjanska (1971–), en ukrainsk gymnast

Kvinnonamn
Slaviska förnamn